A 26 314-es számú mellékút egy egészen rövid, állomáshoz vezető, öt számjegyű mellékút Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A 27-es főút 15+650-es kilométerszelvénye közelében ágazik ki, Szendrőlád területén. A Miskolc–Tornanádaska-vasútvonal Szendrőlád megállóhelyéhez vezet, ahol véget is ér. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint mindössze 50 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 17.

Jegyzetek 

26314